„Sex and Love World Tour“ е концертно турне (12-о поред) на Енрике Иглесиас, проведено в периода февруари 2014 – септември 2017 и посветено на едноименния албум Sex and Love.

Турнето премина и през България на 14 декември 2015 г., а на 14 май 2016 г. латино звездата посети балканската държава отново.

Концерти

Източници 

Музикални турнета от 2014 година
Музикални турнета от 2015 година